Le tournoi de tennis de Dallas est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1989, classée en catégorie Tier III, se dispute du 18 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Monica Seles, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mary Joe Fernández et Betsy Nagelsen.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dallas
 Saison 1989 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1989
Dallas
Tennis aux États-Unis en 1989
Tennis en septembre 1989